Huis Palts-Sulzbach, een Duitse vorstelijke dynastie die tussen 1614 en 1799 regeerde
 Vorstendom Palts-Sulzbach (1569-1604), Duits vorstendom geregeerd door Otto Hendrik van Palts-Sulzbach
 Vorstendom Palts-Sulzbach (1615-1791), Duits vorstendom